Меса де лос Амолес има више значења:

 Меса де лос Амолес (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса де лос Амолес (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику